The Circle může být:

 The Circle (album, Bon Jovi), 2009
 The Circle (album, B'z), 2005
 Kruh (Star Trek) (v originále The Circle), epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 The Circle (film) – film z roku 2017